Ге́нри Уэ́лфер (; 20 августа 1888, Ливерпуль — 1 сентября 1966, Ангра-дус-Рейс), более известный как Га́рри Уэ́лфер () — английский футболист, игравший в начале XX века.

Карьера 
Гарри Уэлфер родился 20 августа 1888 года в Ливерпуле. Он начал свою карьеру в клубе «Нордерн Номадс», который был кочевой «командой», не имевшей даже города базирования. Следующей командой Уэлфера стал «Ливерпуль», за который Уэлфер выступал с 1912 по 1913 годы. Последней командой Уэлфера в Англии стал клуб «Транмир Роверс».

В 1913 году Уэлфер приезжает в Бразилию, 9 августа он направляется в Рио-де-Жанейро для работы в бразильско-английской гимназии учителем. В следующем году Уэлфер стал играть во «Флуминенсе», цвета которого, с перерывом на 3 года, когда Гарри играл за «Фламенго», он защищал до 1924 года, завершив выступления матчем с «Ботафого», где Уэлфер забил единственный победный мяч.

Во время игры в Бразилии Уэлфера прозвали «Английский танк» из-за манеры его игры, буквально «продавливающей» противника, и высокого роста, благодаря которому футболист возвышался над другими игроками на поле.

За время игры во «Флуминенсе» Уэлфер забил 167 голов в 152 матчах, выиграв подряд три чемпионата Рио-де-Жанейро (1917—1919), в которых футболист забил 48 мячей. За игру в команде Уэлфер получил в 1920 году почетную награду «Sócio Benemérito», которая позволила англичанину войти в совет правления «Флу».

Гарри Уэлфер скончался 1 сентября 1966.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Лиги Кариока (3): 1917, 1918, 1919
 Лучший бомбардир Лиги Кариока: 1915
 Лучший бомбардир «Флуминенсе» в Лиге Кариока: 128 голов
 Рекордсмен «Флуминенсе» по количеству голов в одном матче: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль игрока на LFCHistory.net 
 Профиль игрока во Флапедии 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Нордерн Номадс»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Васко да Гама»